Шитова, Вера Васильевна (1927—2002) — советский российский критик.
 Шитова, Светлана Николаевна (род. 1936) — советский этнограф, кандидат исторических наук (1968).
 Шитова, Татьяна Игоревна (род. 1975) —Русская актриса, мастер озвучивания.